Марика Хейз (; род. 26 сентября 1981) — японская гравюр-модель, идол и порноактриса.

Биография 
Хейз родилась 26 сентября 1981 года в Токио, Япония. В 2007 году дебютировала как гравюр-модель. После выпуска нескольких DVD, в 2008 году была издана фотокнига с её обнажёнными изображениями.

В декабре 2009 года, снявшись в фильме Actual Gravure Idol x AV Debut студии SOD create Studio, стала AV-идолом. И с того времени снялась в более чем двух сотнях порнофильмов.

31 марта 2012 года Хейз объявила, что собирается продолжить порнографическую карьеру за рубежом. В январе 2013 года она стала «Киской месяца» журнала Penthouse.

В феврале 2019 года объявила, что у неё в конце 2018 года был диагностирован рак груди. Она начала сбор средств на операцию (не менее 50 тысяч долларов), пообещав передать оставшиеся средства частной онкологической клинике City of Hope, в которой проходит лечение

Литература 
 FANTASME（5 июня 2008） ISBN 978-4893086891

Примечания

Ссылки 

 
 

Родившиеся в Токио
Гравюр-айдолы Японии
Penthouse Pets
Порноактрисы Японии
Идолы (японские артисты)
Эротические фотомодели Японии
Члены Зала славы Urban X
